Kossuth Lajos utca található számos településen.

 Kossuth Lajos utca, Budapest, V. kerület
 Kossuth Lajos utca, Budapest, XX. kerület
 Kossuth Lajos utca, Budapest, XXI. kerület
 Kossuth utca Budapest, XV. kerület
 Kossuth Lajos utca, Debrecen
 Kossuth Lajos utca, Dunaföldvár
 Kossuth Lajos utca, Eger
 Kossuth Lajos utca, Marosvásárhely (ma Str. Călărașilor)
 Kossuth Lajos utca, Miskolc
 a kolozsvári Bel-Magyar utca neve 1899–1919 és 1941–1944 között

Hasonló
 Kossuth Lajos sugárút, Szeged